Le xian de Yanggu (阳谷县) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le district de Yanggu est une subdivision administrative de la province du Gangwon en Corée du Sud.